Gilbert Gaul est un nom pouvant faire référence à :
 
 Gilbert Gaul (1855-1919), peintre américain,
  (1951-), journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer.